Karel Willem Lodewijk Bernadotte (Tullgarns slott, Södertälje, 17 juni 1884 — Stenhammars slott, Flen, 5 juni 1965), Prins van Zweden, was de tweede zoon van koning Gustaaf V van Zweden en diens echtgenote Victoria van Baden. 

Prins Willem trouwde op 3 mei 1908 te Sint-Petersburg, Rusland, met grootvorstin Maria Paulowna van Rusland, de dochter van grootvorst Paul Aleksandrovitsj van Rusland, zelf de jongste zoon van tsaar Alexander II en diens echtgenote Marie van Hessen-Darmstadt. Het was een gearrangeerd huwelijk en het bleek geen gelukkige combinatie: Maria en Willem mochten elkaar niet en Maria was niet geliefd bij de vrouwen aan het Zweedse hof. Op 8 mei 1909 beviel Maria van een zoon, Lennart, maar ook dit kon hun relatie niet redden. In 1911 stelde de koning, die erg veel om zijn schoondochter gaf, voor om een cruise te maken naar Siam. Toch werd hun huwelijk een paar jaar later, in 1914, officieel ontbonden. 

Willem stierf op 5 juni 1965 op tachtigjarige leeftijd te Stockholm.

Voorouders 

Huis Bernadotte